Perko je 53. najbolj pogost priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 31. decembra 2007 uporabljalo 1.697 oseb, na dan 1. januarja 2010 pa 1.684 oseb in je med vsemi priimki po pogostosti uporabe zasedel 55. mesto.

Znani nosilci priimka 
 Andrej Perko (1842—1917), veterinar
 Andrej Perko (*1946), fotograf
 Andrej Perko (*1953), klinični psiholog, terapevt po metodi Janeza Ruglja 
 Anton Perko (1833—1905), pomorski častnik in slikar
 Anton Perko (1898—1983), pevec  
 Bogdan Perko (*1948), živilski tehnolog
 Branko Perko, ??
 Drago Perko (*1961), geograf
Franc Perko (1855—1932), novomeški župan
 Franc Perko (1929—2008), teolog, beograjski nadškof in metropolit
 Franc (Valentin) Perko (*1942), gozdar in publicist
 Gorazd Perko, filmski scenarist in dramaturg
Gregor Perko (1973—2020), jezikoslovec francist, izr. prof.
 Ivan Andrej Perko (1876—1941), speleolog in krasoslovec
 Jože Perko ??
 Leopold Perko (1848—1918), podobar
 Lojze Perko (1909—1980), slikar in ilustrator
 Lovro Perko (1865—1948), novinar
 Milivoj Perko (1928—2008), stomatolog, maksilofacialni kirurg, prof. MF
 Nace Perko, ??
 Pavel Perko (1877—1970), duhovnik in pisatelj
 Rok Perko (*1985), alpski smučar
Saška Rakef Perko (*1980), dramatičarka, dramaturginja, prof. AGRFT
Slavko Perko (1905—1963), zdavnik ginekolog
 Tomaž Perko (*1947), slikar
 Uroš Perko (*1976), plezalec, trener, psihoterapevt
 Valentin Perko (*1950), filmski snemalec
 Vencelj Perko (1906—1991), kovinar in politični delavec
 Vencelj Perko (1898—1944), delavski politik, sindikalist
 Verena Vidrih-Perko (*1952), arheologinja, muzeologinja, dediščinarka, pesnica

Glej tudi 

 priimke Perič, Perčič, Perc, Perman, Perat, Pernat, Perkovič/Perković, Pernarčič itd.

Zunanje povezave 
 

Slovenski priimki